Tocópero es una población ubicada en la zona centro norte del estado Falcón (Venezuela), capital del municipio homónimo. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con la Parroquia Píritu del Municipio Autónomo Píritu y al oeste con la Parroquia Puerto Cumarebo del municipio Zamora. Se encuentra a 51 km al este de Coro. Para el año 2000 su población se estimaba en 2.872 personas.

Historia 
Tocópero fue inicialmente un asentamiento de indios caquetíos. Su nombre, a decir de los cronistas, deriva de un vocablo indígena, con el cual se identificaba la tribu asentada en la zona. 

Tocópero ha conservado su nombre indígena a raíz del triunfo de la revolución federal y dado que en esta tierra había nacido el líder militar General Juan Cesáreo Lugo, Organizador del Movimiento Federal en toda esta comarca y comandante del Ejército de la Federación, quién murió en combate de la Batalla de Santa Inés de Barquisimeto en el año 1860, en honor a este militar, la Asamblea Legislativa, le cambió el nombre a Tocópero y lo llamó Municipio Lugo. Cuando se restableció el orden constitucional de la revolución federal se cambiaron las denominaciones de República de Venezuela por Estados Unidos de Venezuela, los de provincia por estado, la de cantón por distrito, y la de parroquia por municipio. Esto fue durante la Guerra Federal de Juan Crisóstomo Falcón que Tocópero figuró como Municipio Lugo, pero debido a la discontinuidad en los logros de los antecesores en las primeras décadas del , y los contrarios a la Guerra Federal, presentaron oposición a la decisión y volvió a llamarse Tocópero, nombre puesto por la familia Leone.

Los primeros pobladores de Tocópero, vinieron del caserío “El Caballo”, donde había una hacienda que se llamó “Tocópero”, y más tarde fue instalada otra en el “Pedregal”.

Su primer alcalde fue el Licenciado José Ramón González Lampe, quien participó activamente en el desarrollo de la identidad municipal, el desarrollo de infraestructura urbana, el apoyo al deporte, salud, la agricultura, ganadería, turismo y cultura popular. Hasta la actualidad es reconocida su labor en el municipio así como a nivel estatal ya que su gestión sigue siendo referencia con otros municipios.

Economía 
La economía del pueblo se basa fundamentalmente en la producción de caprinos y bovinos; además de puestos de trabajo en la industria cementera, la artesanía y el intercambio comercial con las islas de Aruba y Curaçao.

Fuente: Censo Alcaldía del Municipio Tocópero 2006.

Población y viviendas 
El crecimiento poblacional de esta comunidad ha aumentado con el tiempo, evidenciándose en la construcción de viviendas tipo rural construidas por Malariología, otras son casas de construcción propias. 

Según información del departamento de Desarrollo Social de la Alcaldía del municipio en total existen 849 casas de las cuales 183 son de bloque, 3 de barro, 6 están al cuido, una (1) es un rancho 205 son propias, 16 alquiladas, 5 están desocupadas y 16 en mal estado. Las viviendas están distribuidas para 1.203 habitantes del casco central Tocópero sur y Tocópero norte.
La información sobre la situación y socioeconómica del casco central municipio Tocópero donde funciona la Escuela Bolivariana “Manuela Lugo de Reyes” fue suministrada por la Alcaldía del Municipio según censo realizado en el año 2006 en ella se evidencia la población en relación con la edad y el sexo.

Recreación, Transporte y Tradiciones 
En el área recreativa, la comunidad cuenta con una cancha deportiva de usos múltiples a pocos metros de la escuela, donde se realizan encuentros deportivos, siendo esta cancha utilizada por la escuela para sus actividades de Educación Física y Deporte, ya que la antigua sede del Centro Integral “Ramona López” donde funciona la escuela no dispone de un espacio adecuado para tal fin.
En cuanto al servicio de transporte, la comunidad de Tocópero cuenta con una línea de transporte de carritos por puesto Tocópero – Cumarebo quienes prestan servicio en horas diurnas extendiendo su horario hasta las 8:00 p. m..

En referencia a las fiestas patronales o religiosas se celebran en fechas especiales como lo son las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. En Semana Santa y en épocas decembrinas, los habitantes cumplen con sus actividades religiosas guiándose por un programa, asisten a misas y en semana santa es tradición la quema de Judas y cada quien celebran estas fechas con sus familiares, sin dejar de mencionar que los habitantes también celebran el día de la cruz de mayo cada tres de mayo de cada año, es tradición vestir la cruz, asistir a la celebración de la palabra y cantar salves a la cruz, entre otras tradiciones como por ejemplo. El buñuelo en semana santa, la hallaca en diciembre, los dulces de leche en toda ocasión y la arepa pelada.

Véase también 
 Municipio Tocópero
 Estado Falcón

Enlaces externos 
 Municipio Tocópero
 Alcaldía Municipio Tocópero

Localidades del estado Falcón